Ontiveros est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1938-2011), géographe et historien espagnol ;
  (1894-1983), chanteuse d’opéra espagnole ;
  (1820-1863), militaire et caudillo argentin ;
 Javier Ontiveros (1997-), footballeur espagnol ;
 Karin Ontiveros (1988-), top model mexicain ;
  (1983-), joueur de beach-volley mexicain ;
 Lucas Ontivero (1994-), footballeur argentin ;
  (1952-), musicien et compositeur espagnol de musique fusion ;
 , footballeur américain ;
 , scénariste de télévisión espagnol ;
 Lupe Ontiveros (1942-2012), actrice américaine d’origine mexicaine ;
 Marco Antonio Bueno Ontiveros (1994-), joueur de football international uruguayen ;
  (1966-2007), alias «El M6», narcotraficant mexicain présumé.

Toponyme 

 , localité de l’état du Yucatán México, dans la commune de Chicxulub Pueblo au Mexique ;
 , villa espagnole éphémère (3 ans), créée en 1554 dans la province du Guayrá au Paraguay, dans l’actuel État de Paraná au Brésil.

Patronyme hispanique